John D. Collins (Londres, Reino Unido, 2 de Dezembro de 1942) é um actor inglês. 

É mais conhecido pelo seu trabalho na série cómica de televisão 'Allo 'Allo! onde interpretava a personagem Tenente Fairfax.

Biografia 
É o actor com mais trabalhos realizados com o argumentista/produtor de comédias para televisão David Croft, num total de seis diferentes série e dez personagens.

Ganhou as bolsas de estudo Ivor Novello e Robert Donat para ingressar na Royal Academy of Dramatic Art. Após completar os estudos, foi para o teatro em Frinton-on-Sea durante três anos, onde acabou por trabalhar na primeira temporada de The New Nottingham Playhouse.

No começo da sua carreira fez alguns filmes, incluindo alguns da companhia Hammer Films, entre eles o Dracula Has Risen from the Grave e o The Ghoul”, entre outra participações na Granada Television. 

Durante dez anos trabalhou com Spike Milligan, como director assistente e actor, em Son of Oblomov e The Bed-Sitting Room. Apareceu igualmente com Milligan na sua série Q na televisão.
Tornou-se um actor regular em duas séries de televisão; em A Family At War e em Get Some In! com o actor Robert Lindsay. O seu primeiro trabalho para David Croft foi na versão cinematográfica de Dad's Army em 1971, e mais tarde participou em episódios de It Ain't Half Hot Mum, Hi-de-Hi!, Are You Being Served? e Oh, Doctor Beeching!.

Seguiram-se outros trabalhos para televisão, entre eles o The Brittas Empire, On the Up, Birds of a Feather, Trial & Retribution, Family Affairs, Peak Practice, Ain’t Misbehavin, Harry’s Mad, Wycliffe, Mosley, Some Mothers Do 'Ave 'Em, The Sweeney, Secret Army, Citizen Smith, Yes Minister, a série Doctor Who no episódio Arc of Infinity, Only Fools and Horses, e Lovejoy.

Outras participações no teatro incluem-se a torné de When Did You Last See Your Trousers?, The Winslow Boy, hat’s Showbiz, Richard III. Fez também o papel de Mr. Paravicini na produção recorde de The Mousetrap no Teatro St. Martin, em Londres.

Fez a naração de The Snowman, Carnival of the Animals, Peter and the Wolf e William Walton e gravou um CD de Shakespear] com Gesualdo Consort. Fez a vós de Deus em Noye's Fludde'' de Benjamin Britten.

Ligações externas

Collins